Wake Shield Facility
 World Series of Football  – torneo calcistico internazionale
 World Social Forum  – incontro annuale dei membri dei movimenti per la globalizzazione alternativa
 World Squash Federation  – federazione internazionale dello squash